Patoensi – abitanti di Patos do Piauí
Patoensi – abitanti di Patos
Patoensi – abitanti di São João dos Patos